Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2015 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2015. 

La compétition s'est déroulée du 11 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli. 

C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Classement

MotoGP

Moto2

Moto3

Références 

Grand Prix moto de Saint-Marin
Sport en Italie en 2015
Sport en septembre 2015
Saint